Un droide de batalla B1 (droide de combate B1 en España, Battle Droid en inglés) es un personaje de ficción, un robot militar, dentro del universo La guerra de las galaxias. Estos droides se utilizan principalmente como las tropas primarias de la Confederación de Sistemas Independientes durante las Guerras Clon.

Origen 
Los droides de batalla B1 eran una serie de droides que se crearon por el financiamiento de la Tecno Unión y diseñados y construidos por los laboriosos geonosianos en enormes fábricas en el planeta Geonosis. Fueron comprados por la Federación de comercio para defenderse de piratas espaciales. Estos estaban diseñados y eran producidos en masa por la empresa Baktoid Armor Workshop, que pertenecía a la Tecno Unión.

Los cobardes neimoidianos, temiendo algún tipo de rebelión entre sus propias filas de droides, se aseguraron dejándolos sin consciencia propia y haciendo que cada unidad respondiese al ordenador principal de cada una de sus enormes naves. En este momento Nute Gunray ordenó el bloqueo e invasión del planeta Naboo, el cual termina perdiendo por la tenacidad de Padmé Amidala.

Tiempo después sirvieron como armas de la Confederación de Sistemas Independientes en las Guerras Clon, de donde pocas unidades escaparon.

Estos droides utilizados para transportarse y arremeter contra sus enemigos en batallas como la de (Naboo y la Geonosis), fueron transportados en portatropas: los AAT.

Los droides de batalla fueron utilizados en todas las batallas de las Guerras Clon, entre las más importantes destacan las batallas en los siguientes planetas: Geonosis, Kashyyyk, Muunilinst, Utapau, Mygeeto, Saleucami, Cato Neimoidia, Orto, Mon Cala, Dantooine, Coruscant, etc.

Al final de las Guerras Clon, Palpatine creó el imperio y ordenó que desactivasen todos los droides de batalla. De ahí en adelante no se volvió a ver ninguna de estas unidades, o eso debía haber sido.

Gizor Dellso volvió a emplear Droides en su intento fallido de devolver la gloria a la Confederación. No obstante, una vez vencido Dellso ya se dio por sentado que habían sido completamente erradicados, de nuevo erróneo.
En la Segunda Batalla de Geonosis, ocurrida en la Guerra Civil Galáctica, Wedge Antilles encontró unidades de este tipo de droides todavía en uso.

La Alianza Galáctica los usó durante la invasión de los Yuuzhan vong.

Diferentes tipos

Droide de batalla B1 común 

Son los más utilizados en las batallas, junto con los Super droides de batalla. Son usados en casi todas las batallas y guerras, de Las Guerras Clon. Están preparados para la guerra, con sus cañones blasteres.

Droide de batalla B1 comandante 

Ellos por lo general conducen las misiones de los droides de batalla común, que siguen sus órdenes. Se diferencian de los comunes, por tener cuerpo (excepto los brazos y las piernas) y la punta de la cabeza de color amarillo.

Droide de batalla B1 piloto 
Conducen las naves de los ejércitos droides, como los AAT. Se diferencian de otros droides, porque tienen el cuerpo (excepto los brazos y las piernas) azul.

Droide de batalla B1 comando 
Estos droides de batalla son mucho más fuertes que otros B1, por ser muy buenos soldados, que tienen control sobre las armas y granadas. Se diferencian de otros droides por: tener un punto rojo en el pecho, igual al de los Super droides de batalla, cuerpo negro grisáceo y por su peculiar cabeza en forma de cono.

Droide guardia 
Son los que por lo general escoltan a prisioneros importantes. Se lo distingue por su cuerpo rojo.

Enlaces externos 
 Todos los Tipos de Droides de Batalla Explicados #TodoEnStarWars en Youtube.

Droides de Star Wars
Soldados ficticios